Černý čtvrtek může být:

 černý čtvrtek (1929) – propad na burze v USA ve čtvrtek 24. října 1929, počátek krachu na newyorské burze
 Černý čtvrtek (film, 1974) – francouzský film z roku 1974
 Černý čtvrtek (film, 2011) – polský film z roku 2011